Jako uršulinky či voršilky (podle světice známé jako sv. Uršula či sv. Voršila) se označují sestry několika katolických řeholních společenství. Jsou to:

 Římská unie řádu svaté Voršily, případně vzácně „Řád sester uršulinek Římské unie“
 Kongregace sester uršulinek Marie Panny Neposkvrněné z Gandino
 Kongregace sester uršulinek Srdce Ježíše Umírajícího (šedé uršulinky, uršulinky SJU či Urszulanki USJK)

Externí odkazy